Вилле́р-сюр-Нье () — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Дельм.

География 						
Виллер-сюр-Нье расположен в 35 км к юго-востоку от Меца. Соседние коммуны: Мартий и Моранж на востоке, Ашен и Белланж на юго-востоке, Дален на юге, Бреэн и Шато-Бреэн на юго-западе, Шикур и Фремери на западе.

История 
 Зависел от сеньората де Вивье.
 Феод графства де Сальм.

Демография 						
По переписи 2008 года в коммуне проживало 76 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Осваль 1854 года.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Мозель